Гузери́пль () — посёлок в Майкопском районе Республики Адыгея России. Входит в состав Даховского сельского поселения.

География 
Расположен в горнолесной зоне на левом берегу реки Белой, в 76 км от Майкопа и в 46 км от железнодорожной станции Хаджох. Является последним населённым пунктом в долине реки Белой перед незаселёнными территориями Кавказского заповедника. Связан с Майкопом автомобильной асфальтированной дорогой, которая проходит через село Хамышки, станицу Даховскую, посёлок Каменномостский. Имеет с ним ежедневное автобусное сообщение.

Находится на границе Кавказского заповедника. Она проходит по левому берегу реки Белой. Рядом с посёлком, на правом берегу реки расположен одноимённый кордон заповедника, в котором находится контора Северного участкового лесничества  и живут егеря.

На территории поселка в реку Белую впадает река Жолобная, а также река Молчепа. Из поселка от устья реки Жолобной начинается построенная в 2000-х годах асфальтированная автомобильная дорога Гузерипль — Лагонаки, ведущая на базу отдыха «Партизанская поляна», и далее под плато Лаго-Наки. Дорога заканчивается тупиком в районе Яворовой Поляны, от которого начинается туристическая тропа, ведущая на  приют «Фишт» в Кавказском заповеднике.

История 
Посёлок был основан в 1924 году как кордон Кавказского заповедника. В 1936 году получил статус поселка и вошёл в Хамышинский сельский округ. Долгое время функционировал как посёлок лесорубов. Добываемый лес сплавялся по реке Белой до поселка Каменномостского. В довоенный период вырубкой леса занимались заключённые, размещенные в двух лагерях. У реки Жолобной находился лагерь для заключённых общего режима. Лагерь строгого режима располагался на правом берегу Белой на поляне Заключенке, здесь содержались репрессированные казаки с Дона. С началом Великой Отечественной войны лагеря были закрыты. На поляне, в жилых домах зоны разместился кордон Кавказского заповедника Суворовский. В 1961 году через ущелье реки Белой была проложена автомобильная дорога с гравийным покрытием между Гузериплем и селом Хамышки. Во время активной лесодобычи рядом с поселком на правом берегу реки Жолобной функционировала узкоколейная железная дорога для перевозки древесины.

Начиная с 1940 года, посёлок начинает использоваться в туризме, был построен лагерь «Гузерипль», филиал Хаджохского дома туриста. В 1949 года был запущен знаменитый туристический маршрут №30 «По Западному Кавказу», который шёл через поляны Партизанскую и Яворовую на приют Армянский, далее через Гузерипльский и Армянский перевалы на приют Фишт, а потом через Белореченский и Черкесский перевалы в Бабук-Аул. Туристический лагерь был переименован в турбазу «Кавказ». В период с 1991 по 2009 годы в Гузерипле на реке Белой проводились соревнования по водному туризму «Интерралли Белая».

В настоящее время  продолжает развивается как туристский центр. В нём расположено большое количество гостиниц и гостевых домов.

В 1987 году на кордоне Кавказского заповедника была создана общественная организация «Социально-экологический союз» (СоЭС), в течение 1990-х и начала 2000-х годов являвшаяся крупнейшей общественной экологической организацией в СНГ.

До конца 2012 года посёлок располагался на межселенной территории и находился в прямом подчинении администрации Майкопского района, затем был включён в состав Даховского сельского поселения.

Население

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 106 проживающих в посёлке, 102 человека указали свою национальность

См. также 
 Гузерипль (река)

Примечания

Ссылки 
 Фотоальбом

Населённые пункты Майкопского района